Arka Gdynia – klub piłki ręcznej kobiet, wcześniej nosił nazwę GTPR Gdynia.
 Arka Gdynia – klub piłki ręcznej mężczyzn, wcześniej nosił nazwę Spójnia Gdynia.